Dolno Novo selo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Долно Ново село, avec deux majuscules seulement) :
Dolno Novo selo, village bulgare de l'obchtina de Dragoman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Dolno Novo selo, village bulgare de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora.